Мысль (издательство, Берлин)
 Мысль (издательство, Москва)